Теутешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Унгурень.
 Теутешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Редіу.
 Теутешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Замостя.